

Lista degli stati per emissione nel mondo 

Di seguito una lista di Stati per emissioni di biossido di carbonio (CO2) dovute alle attività umane. I dati presentati qui di seguito corrispondono alle emissioni del 2004. I dati stessi sono stati raccolti nel 2018 dal CDIAC per le Nazioni Unite. I dati prendono in considerazione solo le emissioni di anidride carbonica dalla combustione di combustibili fossili, ma non le emissioni da deforestazione e da esportazioni di combustibili fossili ecc.

Dati storici 1990-2004 
Dati dal Rapporto delle Nazioni Unite sul Programma di Sviluppo 2007-2008.

Note

Collegamenti esterni 
 Breathing Earth, visiva in tempo reale delle emissioni di CO2 nel mondo

Emissioni di CO2
Misure nell'ambiente